Guitars steht für
Guitars (Mike-Oldfield-Album)
Guitars (McCoy-Tyner-Album)
Guitars – the Museum, Gitarrenmuseum in Umeå, Schweden
Siehe auch
Guitar (Begriffsklärung)
Munich Guitars 
United Breaks Guitars